Э́бигейл «Э́бби» Бра́ммелл (; 19 марта 1979, Кентукки, США) — американская .

Биография и карьера 
Браммелл родилась в Кентукки в семье Джека Браммелла и Пэтти Браммелл-Джонс, а выросла в Сан-Антонио, штат Техас, где в 1997 году окончила Черчилльскую среднюю школу. В 2001 году она окончила театральную школу Университета Карнеги-Меллона.

Браммелл играла роли второго плана в телесериалах «Клиент всегда мёртв», «Щит», «» и «Звёздный путь: Энтерпрайз».

В 2006—2008 годы Эбби была замужем за актёром актёром и музыкантом . С 22 января 2010 года Браммелл замужем во второй раз за Стефаном Бишопом. У супругов есть сын — Тру Браммелл Бишоп (род. 2013).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США